Варгас, Даниэль (1922—1992) — итальянский актёр.
 Варгас, Даниэль (род. 1984) — мексиканский бегун-марафонец.
 Варгас, Даниэль (род. 1986) — мексиканский волейболист.